Mondiali 1947 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1947:

Baseball 
Campionato mondiale di baseball 1947 – 9ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1947 – 9ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1947 – 44ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1947 – 20ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1947 – 14ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale maschile di hockey su pista 1947 – 3ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1947 – 1ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1947 – 38ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1947 – 39ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1947 – 3ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1947 – 26ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1947 – 14ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1947 – 33ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1947 – 11ª edizione